Cet article regroupe la liste des papes selon leur durée de pontificat.

Liste des pontificats

Pontificats les plus longs 
Voici la liste des dix plus longs règnes pontificaux :

 Pierre (30 à 64/67) : 34 ou 37 ans (dont 25 à Rome d'après la tradition)  ;
 Pie IX (1846-1878) : 31 ans et 7 mois (soit 11 559 jours) ;
 Jean-Paul II (1978-2005) : 26 ans et 173 jours (soit 9 665 jours) ;
 Léon XIII (1878-1903) : 25 ans et 5 mois (soit 9 280 jours) ;
 Pie VI (1775-1799) : 24 ans et 6 mois (soit 8 961 jours) ;
 Adrien I (772-795) : 23 ans et 10 mois (soit 8 728 jours) ;
 Pie VII (1800-1823) : 23 ans et 5 mois (soit 8 559 jours) ;
 Alexandre III (1159-1181) : 21 ans, 11 mois, et 23 jours (soit 8 028 jours) ;
 Sylvestre I (314-335) : 21 ans 11 mois (soit 8 004 jours) ;
 Léon I (440-461) : 21 ans et 1 mois (soit 7 712 jours).

Les antipapes ne sont pas inclus dans la liste (par ex. ). Symboliquement, le plus long pontificat de l'histoire est attribué à saint Pierre, le premier pape (car la durée n'est pas connue avec précision, elle serait entre 31 et 34 ans pour un pontificat entre 33 et 64 ou 67).

Pontificats les plus courts 
Liste des dix plus courts règnes pontificaux (le nombre de jours indiqué inclut le jour de début du règne et le jour de la fin du règne. Ainsi, si un pape mourait au lendemain du jour de son élection, son règne durerait deux jours) :

 Urbain VII,  pape, du 15 septembre au , a régné pendant 13 jours et n'a pas été couronné ;
 Boniface VI,  pape, du 11 avril au , aurait régné pendant 16 jours ;
 Célestin IV,  pape, du 25 octobre au ), a régné pendant 17 jours et n'a pas été couronné ; 
 Sisinnius,  pape, du 15 janvier au ), aurait régné pendant 21 jours ;
 Théodore II,  pape, en décembre 897, aurait régné pendant 21 jours ; 
 Marcel II,  pape, du 9 avril au , a régné pendant 22 jours ; 
 Damase II,  pape, du 17 juillet au , a régné pendant 24 jours ;
 Pie III,  pape, du 22 septembre au , a régné pendant 27 jours ;
 Léon XI,  pape, du  au , a régné pendant 27 jours ; 
 Benoît V,  pape, du 22 mai au , a régné pendant 33 jours.
 Jean-Paul I,  pape, du 26 août au , a régné pendant 34 jours.

Le plus bref de tous les règnes pourrait être celui d'Étienne qui est mort trois jours après son élection, avant d'avoir été couronné. Cependant, pour cette raison, il ne figure plus sur la liste officielle des papes. Des explications détaillées sont données à l'article Étienne (pape éphémère). De plus, si l’on retient Étienne, alors il faut aussi prendre en compte un autre pape éphémère : Célestin II qui, bien qu’élu régulièrement, fut contraint à la démission par la force dès le lendemain. Pour cette raison, il est souvent considéré, à tort, comme un antipape.

Voir aussi 
 Liste des papes

Notes et références 

Pontificats
Pontificats
Liste de papes